Такев е българско фамилно име, производно от мъжкото име Таке/Тако. Може да се отнася за някое от следните лица.

Такев 
 Ангел Такев (р. 1948) – български политик, народен представител (1997)
 Василий Такев (р. 1953) – български дипломат (посланик), заместник-министър
 Иван Такев (р. 1957) – български журналист
 Лозан Такев (р. 1946) – български журналист
 Михаил Такев (1864-1920) – български политик (министър) и офицер

Такева 
 Янка Такева (р. 1947) – българска синдикалистка, учителка

Източници 

Български фамилни имена